Мі́нська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Мінськ, столиці Білорусі.

 Мінська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Мінська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Мінська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Мінська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Мінська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Мінська вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Мінська вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Мінська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Мінська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Мінська вулиця — вулиця в місті Чернігів.
 Мінська вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Колишні назви:

 Вулиця Мінська — колишня назва вулиці Маріупольська у місті Марганець.
 Вулиця Мінська — колишня назва вулиці Михайла Жизневського у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Мінська — колишня назва вулиці Михайла Жизневського у місті Чернівці.

Вулиці
Об'єкти, названі на честь Мінська